3 miejscowości w Polsce: 
 Kosiorów – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Łaziska 
 Kosiorów – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Wilków 
 Kosiorów – osada w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Góra Świętej Małgorzaty

Zobacz też: Kosiorowo